Iwaniw (ukrainisch ; russische Entsprechung /Iwanow) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Sambir, siehe Iwaniw (Sambir)
 Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Kalyniwka, siehe Iwaniw (Kalyniwka)
 Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Teplyk, siehe Iwaniw (Teplyk)
 Dorf in der Oblast Wolyn, Rajon Iwanytschi, siehe Iwaniw (Iwanytschi)

siehe auch:
 Iwaniwka
 Iwanow